Кружков — русская фамилия; имеет женскую форму Кружкова.

 Кружков, Владимир Семёнович (1905—1991) — советский философ и партийный деятель, член-корреспондент АН СССР, директор Института Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б).
 Кружков, Григорий Михайлович (род. 1945) — русский поэт, эссеист, переводчик поэзии.
 Кружков, Семён Семёнович (в монашестве Симеон; 1929—1998) — епископ Эстонской апостольской православной церкви Константинопольского Патриархата с титулом «епископ Абидский».
 Кружков, Станислав Николаевич (1936—1997) — советский математик.